Adamík je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Blahoslav Adamík (1925–2008) – český architekt a výtvarník
 Jaroslav Adamík (* 1941) – český komunistický politik, za normalizace poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění
 Josef Adamík (1947–2009) – český hudební skladatel, pedagog a sbormistr
 Petr Adamík (* 1952) – československý hokejový obránce

Česká příjmení